Зерен — громада, район Рендсбург-Екернферде, земля Шлезвіг-Гольштейн, Німеччина
 Зерен — село, Газімуро-Заводський район, Забайкальський край, Росія